Plaridel bezeichnet:

Stadtgemeinden auf den Philippinen
Plaridel (Bulacan), in der Provinz Bulacan
Plaridel (Misamis Occidental), in der Provinz Misamis Occidental
Plaridel (Quezon), in der Provinz Quezon